

Hydronymes 
Le ruisseau Noir peut désigner :

au Canada 
 le ruisseau Noir, une rivière du Canada coulant au Québec et alimentant le lac Magog ;

en France 
 le ruisseau Noir, un torrent glaciaire de France coulant dans le département de la Savoie.
 Le ruisseau Noir, est une rivière dans le département du Lot et affluent du Veyre.
 Le ruisseau Noir ou le ruisseau du Moulin de Busseix est un ruisseau français du département de la Haute-Vienne, affluent de l’Isle et sous-affluent de la Dordogne.
 Le ruisseau Noir est un affluent de la Corrèze, dans le département de la Corrèze.